Riana ima više značenja:
 Riana, Lucca
 Riana, Parma
 Riana, Reggio Emilia